Holzdorf ist der Ortsname von

 Holzdorf (Schleswig-Holstein), Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, 
 Holzdorf (Jessen), Ortsteil der Stadt Jessen (Elster), Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Holzdorf (Weimar), Ortsteil der Stadt Weimar, Thüringen
 Holzdorf (Berumbur), Ortsteil in der Samtgemeinde Hage, Landkreis Aurich, Niedersachsen
Siehe auch:
 Holzdörfer
 Holzendorf
 Holtzendorff
 Holzdorp